Минулорічна чемпіонка Каролін Гарсія програла в другому колі Ван Яфань.

Турнір виграла Ребекка Петерсон, здолавши в фіналі Гетер Вотсон, 6–4, 6–4.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Tianjin Open - Singles
Tianjin Open
2019 у китайському спорті